Christmas (álbum de Michael Bublé)
Christmas (álbum de Rebecca St. James)
Christmas Jones — personagem do filme The World Is Not Enough
Chrissy Snow — personagem da série Three's Company

Geografia 
Ilha Christmas — território externo da Austrália
Christmas (Flórida) — região censo-designada do estado da Flórida, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos